Die St. Petersburg Open 2020 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Oktober 2020 in Sankt Petersburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Cagliari die Forte Village Sardegna Open sowie in Köln die Bett1Hulks Indoors statt. Während das Turnier in St. Petersburg in diesem Jahr zur höheren Kategorie ATP Tour 500 gehörte, zählten die Turniere in Cagliari und Köln zur Kategorie ATP Tour 250.

Das Teilnehmerfeld im Einzel bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.243.790 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.399.370 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 10. und 11. Oktober 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel und einer im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser im Einzel und ein Lucky Loser-Paar im Doppel. 

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 75 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 65 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)

ATP Tour 2020
2020